Pacajus kan syfta på:

Brasilien 

 Pacajus (kommun), Ceará, 
 Pacajus (ort), Ceará,